Proteroiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Filippo Silvestri 1897. Proteroiulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pärlbandsfotingar
Proteroiulus